Kawir steht für:

 Kawir (Band), griechische Band
 Kawir (Wüste), iranische Wüste